Вестонария:

 Вестонария — административный центр местного муниципалитета Вестонария в районе Западный Ранд провинции Гаутенг (ЮАР).
 Вестонария — местный муниципалитет в районе Западный Ранд провинции Гаутенг (ЮАР).